Кондинское (до 1961 года — Нахрачи, ) — посёлок городского типа в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа России. До 1995 года был административным центром Кондинского района.

География 
Расположен на реке Конда. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Устье-Аха» пгт. Междуреченский — 86 км.

 Климат 
Климат резко континентальный, зима холодная, с метелями, продолжающаяся 5−6 месяцев. Лето жаркое.

Население

Примечания

Источники 
 Историческая справка городского поселения Кондинское
 
 terrus.ru — база данных России

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа
Населённые пункты Кондинского района